Charles Wegelius – dirigente sportivo ed ex ciclista su strada britannico
 Karl Magnus Wegelius – tiratore a segno e ginnasta finlandese
 Martin Wegelius – compositore finlandese